Benetice est un toponyme qui peut désigner :

Benetice, un hameau et un quartier de Světlá nad Sázavou, une ville du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Benetice, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie